John Miller peut désigner :
 John Sebastian Miller (~1715-~1790), illustrateur anglais d'origine allemande ;
 John Frederick Miller (1759-1796), illustrateur britannique ;
 John Miller (1781-1846), gouverneur du Missouri ;
 John Franklin Miller (1831-1886), sénateur de Californie ;
 John Franklin Miller (1862-1936), représentant et maire de Seattle ;
 John Miller (1870-1933), footballeur écossais ;
 John A. Miller (1872-1941), concepteur et constructeur de montagnes russes ;
 John Milton Miller (1882-1962), ingénieur américain, pionnier des circuits amplificateurs ; 
 John Miller (1903-1965), rameur d'aviron américain ;
 John P. Miller (1913-2004), animateur et scénariste américain ;
 John J. Miller (1954-2022), auteur de science-fiction américain  ;
 John Jackson Miller (1968-), écrivain américain de science-fiction.

Voir aussi 
 Jon Miller